«Са́мый пья́ный о́круг в ми́ре» (, «Нарушающие закон», «Беззаконие») — криминальная драма режиссёра Джона Хиллкоута, снятая по мотивам книги Мэтта Бондуранта «», основанной на реальных событиях, происходивших с дедом автора и его братьями. Главные роли исполняют Шайа Лабаф, Том Харди, Джейсон Кларк и Джессика Честейн.

Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2012 года, где фильм участвовал в основной конкурсной программе. В широкий прокат фильм вышел 31 августа 2012 года в США, 6 декабря 2012 в России.

Сюжет 

В 1931 году братья Бондурант — Форрест (Том Харди), Говард (Джейсон Кларк) и Джек (Шайа Лабаф) — управляют успешным бизнесом по производству самогона в штате Виргиния, во время Сухого закона. Братья используют свою автозаправку и ресторан в качестве прикрытия для своего нелегального бизнеса. Им помогает друг Джека калека Крикет. Джек становится свидетелем, как бандит Флойд Беннер убивает двух правительственных агентов.

Джек возвращается на заправку, где Форрест нанимает бывшую танцовщицу Мэгги (Джессика Честейн) в качестве официантки. Вскоре после этого на заправку приезжают маршал Чарли Рэйкс в сопровождении прокурора штата Вирджиния Мэйсона Уорделла, шерифа и его заместителя. Рэйкс требуют денег у всех контрабандистов в округе, включая Форреста, а взамен он закроет глаза на нелегальный бизнес. Форрест отказывает ему и просит своих коллег-контрабандистов объединиться против Рэйкса, но те отказываются.

Тем временем Джеку нравится Берта (Миа Васиковска), дочь местного проповедника. Он пьяным посещает церковную службу, выставив себя дураком, но тем самым привлекая внимание Берты. Через некоторое время Джека избивают как послание его братьям. Ночью Форрест избивает и выгоняет двух клиентов, которые приставали к Мэгги и угрожали ей. Мэгги уходит, Форрест попадает в засаду, устроенную двумя бандитами, которые перерезают ему горло. Мэгги возвращается в поисках Форреста, но её избивают и насилуют. Она держит это в тайне от Форреста.

Пока Форрест выздоравливает в больнице, Джек решает выехать за пределы штата с Крикетом, чтобы продать оставшийся самогон. Они попадают в засаду, устроенную гангстерами во главе с Бэннером. Их оставляют в живых, когда Джек говорит, что он Бондурант, которых Бэннер уважает за позицию против Рэйкса. Бэннер даёт Джеку адрес нападавших на его брата, которые раньше работали на Бэннера, а в настоящее время работают на Рэйкса.

Форрест и Говард позже находят, мучают и убивают тех двоих и отправляют яичко одного из них Рэйксу. Бэннер становится постоянным клиентом братьев, которые расширили свою деятельность за счёт множества больших дистилляторов в глубине леса, что стало приносить больше прибыли. Джек продолжает ухаживать за Бертой. Мэгги решает вернуться в Чикаго, но Форрест убеждает её остаться и предоставляет ей свободную комнату. У них завязываются романтические отношения. Во время автомобильной поездки Джек решает показать Берте секретный бизнес братьев, но за ними следят Рэйкс и его люди. Говард и Джек убегают, но Крикета и Берту ловят. Полиция забирает Берту домой, а Крикета оставляет Рэйксу, который убивает его.

После похорон Крикета шериф округа предупреждает Бондурантов о том, что Рэйкс и его люди перекрыли мост из города, а Уорделл вызывает новых агентов, чтобы закрыть бизнес по производству самогона во всём штате. Джек мчится на машине Крикета, чтобы встретиться с Рэйксом. Говард и Форрест быстро следуют за ним, чтобы обеспечить прикрытие для Джека, что сильно огорчает Мэгги. Она рассказывает, что доставила его в больницу после нападения, и Форрест приходит к выводу, что на нее также напали. Джек прибывает на мост, но его ранит Рэйкс. Приезжают Говард и Форрест, начинается перестрелка, во время которой ранят Форреста и его водителя, который вскоре умирает. На помощь братьям приезжают другие контрабандисты. Рэйкс не обращает на них внимания и пытается добить Форреста, но шериф Ходжес стреляет ему в ногу, пытаясь остановить кровопролитие. Рэйкс собирается уйти, но внезапно оборачивается и стреляет в Форреста несколько раз. Контрабандисты открывает огонь по Рэйксу, но он бежит в туннель. Так как он не может бежать далеко, тяжело раненный Джек и Говард догоняют его и убивают.

После прекращения действия Сухого закона в 1933 году Уорделл был арестован по обвинению в коррупции, в то время как все Бондуранты состоят в браке — Джек с Бертой, Форрест с Мэгги и Говард с женщиной из Мартинсвилля — и занимаются законной деятельностью. Во время праздничного воссоединения в доме Джека Форрест пьяным прогуливается по замерзшему озеру и падает в холодную воду. Он выбирается, но позже умирает от пневмонии, разрушая легенду о своей неуязвимости.

В ролях 
 Шайа Лабаф — Джек Бондурант
 Том Харди — Форрест Бондурант
 Джейсон Кларк — Говард Бондурант
 Джессика Честейн — Мэгги Бьюфорд
 Миа Васиковска — Берта Минникс
 Гай Пирс — Чарльз Рэйкс
 Гэри Олдмен — Флойд Бэннер, гангстер
 Дейн Дехан — Крикет Пейт
 Ноа Тейлор — Джимми Уолш, подручный Флойда Бэннера

Саундтрек 
Композиторы — Ник Кейв и Уоррен Эллис. Исполнители: Кейв, Эллис, Марк Ланеган, Эммилу Харрис, Ральф Стэнли и Вилли Нельсон. Специально для записи альбома была создана инструментальная группа The Bootleggers.

Критика 
Картина получила преимущественно положительные отзывы кинокритиков, называвших главным достоинством фильма крепкие актёрские работы. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 67 % на основе 216 рецензий со средним баллом 6,5 из 10.

Примечания 

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы The Weinstein Company
Фильмы Annapurna Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы США 2012 года
Фильмы о мафии